Tell Me Why (« dis-moi pourquoi » en français) est le titre de plusieurs chansons :

Littérature 

 , magazine pour les enfants ;
 , livre d'Eric Walters publié en 2009.

Musique

Album 

 , album d' et  sorti en  ;
 , album de  et  sorti le  ;
 , album de Karla Bonoff sorti le  ;
 , EP de  sorti en .

Chanson 

 , chanson de la comédie musicale South Pacific sorti en 1949 ;
 , chanson de Paul van Dyk et Saint Etienne, figurant sur l'album  sorti le  ;
 Tell Me Why, chanson des Beatles, figurant sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Neil Young, figurant sur l'album After the Gold Rush sorti le  ;
 Tell Me Why, chanson de Taylor Swift, figurant sur l'album  sorti le  ;
 Tell Me Why, chanson de Swedish House Mafia, figurant sur l'album Until One sorti le  ;
 , chanson de Wynonna Ellen Judd, figurant sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Declan Galbraith, figurant sur l'album  sorti le  ;
 , chanson écrite par  et , popularisée par  et Eddie Fisher ;
 , chanson écrite par , popularisée par  et plus tard par Elvis Presley ;
 , chanson de Norman  et reprise par  en 1961 ;
 , chanson d'Eddie Cochran, figurant sur l'album Singin' to My Baby sorti en  ;
 , chanson écrite par Mitchell Parish,  et  ;
 , chanson composée par Roy L. Burtch et écrite par Fred Mower ;
 , chanson de Bee Gees, figurant sur l'album 2 Years On sorti en  ;
 , chanson d'April Wine, figurant sur l'album  sorti en  ;
 , chanson de Musical Youth, figurant sur l'album  sorti en 1983 ;
 , single de , écrite par  et Harry Stinson, figurant sur l'album  sorti le  ;
 , chanson d', figurant sur l'album  sorti le  ;
 Tell Me Why, chanson de Genesis, figurant sur l'album We Can't Dance sorti le  ;
 , chanson de , figurant sur l'album Berserk sorti en 1997 ;
 , chanson de Prezioso, figurant sur l'album  sorti en 2000 ;
 , chanson de Spice Girls, figurant sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de la comédie musicale  sorti en 2002 ;
 , chanson de  et  représentant la Roumanie à Eurovision 2002 ;
 , chanson de Will Smith avec Mary J. Blige, figurant sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de , figurant sur l'album When Angels and Serpents Dance sorti le  ;
 , chanson de M.I.A., figurant sur l'album Maya sorti le  ;
 , chanson de , figurant sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Melanie Safka, figurant sur l'album Gather me sorti en  ;

Jeu vidéo 
 Tell Me Why, édité par Xbox Game Studios et développé par Dontnod Entertainment

Voir aussi